Arménia — país do Cáucaso

Antigos estados ou províncias no Cáucaso 
 Armênia Inferior (ou Armênia Menor) — termo que designa as regiões povoadas por armênios a oeste e noroeste do Reino da Armênia.
 Armênia Superior - uma das quinze províncias da antiga Armênia e corresponde, grosso modo, à Armênia Maior.
 Armênia Maior - termo utilizado para designar a região do antigo Reino da Armênia que não estava na Armênia Menor. É também utilizado para designar o território completo do reino antes do período romano. Corresponde, grosso modo, à Armênia Superior.

Províncias romanas 
 Diversas províncias romanas foram chamadas de Armênia:
 Arménia (província romana) - província criada por Trajano em 114.
 Armênia I
 Armênia I Magna
 Armênia II
 Armênia III
 Armênia IV

 Armênia romana - o território da Armênia durante o período romano (diversas configurações diferentes).
 Armênia bizantina - o território da Armênia durante o período bizantino.

Regiões ou conceitos modernos 
 Armênia russa — designação dos territórios armênios sob o domínio do Império Russo
 Grande Arménia (ou Arménia Unida) — objectivo político irredentista que pretende agregar todos os territórios "histórica ou etnicamente arménios" na República da Arménia
 Armênia Ocidental — porção ocidental da Grande Armênia
 Armênia Oriental — porção oriental da Grande Armênia
 Armênia Wilsoniana — proposta de um estado armênio previsto no Tratado de Sèvres, assinado em 1920, após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial
 República Socialista Soviética Armênia — nome oficial da Armênia durante o período soviético

Outros usos
 Armênia (Quindío) — município colombiano de Quindío
 Armênia (Antioquia) — município colombiano de Antioquia
 Armenia (El Salvador) — município no departamento de Sonsonate
 Estação Armênia — do metrô de São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos